Каштановское сельское поселение:

 Каштановское сельское поселение — в Крыму.
 Каштановское сельское поселение — в Ростовской области.